En art :
 Sémélé, une cantate de Élisabeth Jacquet de La Guerre (EJG 37)
Semele, un opéra de John Eccles (1706)
Sémélé, une tragédie en musique de Marin Marais (1709)
Semele, un opéra de Georg Friedrich Haendel (1743)

En biologie :
 Semele, un genre de plante de la famille des Asparagaceaes
 Semele, un genre de mollusque de la famille des Semelidaes

Homonymie de genre en biologie